Název Cerekvice má více sídel:
 Cerekvice nad Bystřicí, obec v okrese Jičín
 Cerekvice nad Loučnou, obec v okrese Svitavy

Podobné názvy 
 Cerekev
 Cerekvička
 Cerekvický potok

Externí odkazy